PNR, PNr, Pnr och pnr kan syfta på:

Diverse 
 Passenger name record - passageraruppgifter, en uppsättning data som skapas när en bokning görs för ett flyg etc.
 pnr - förekommer som förkortning för svenska personnummer.
 "person number"? (exempelvis "...&forsnr=14&pnr=187&selarkbild=...") - förekommer som förkortning i webbadresser (URL).
 PNr (storkanoniska distributionen) - se Storkanonisk ensemble.

Geografi 
 Pointe Noire Airport - IATA-koden för en flygplats i Kongo-Brazzaville.

Politik 
 Partido Nacional Renovador (National Renovator Party) - ett politiskt parti i Portugal.
 Partido Nacional Revolucionario - ett politiska parti i Mexico som senare kom att omvandlas till Institutionella revolutionära partiet.
 Partidul Naţional Român (Romanian National Party) - ett politiska parti i Rumänien.

Övrigt 
 PNR Nordic AB - ett företag som designar och tillverkat dysor (munstycken) och dyssystem.